Par ordre chronologique : 

 Pierrot mon ami, court métrage de Jaquelux sorti en 1934.
 Pierrot mon ami, roman de Raymond Queneau paru en 1942. 
 Pierrot mon ami, téléfilm français de François Leterrier diffusé à la télévision en 1979, adaptation du roman éponyme de Raymond Queneau.

Voir aussi 
 Mon ami Pierrot